Admiralstraße steht für:

 Admiralstraße (Berlin), Kreuzberg
 Admiralstraße (Bremen)
 Admiralstraße (Hamburg)
 Admiralstraße (Mykolajiw)
 Admiralstraße (Wilhelmshaven)